Abanoz ist der Familienname folgender Personen:
 Salim Abanoz (* 1969), türkischer Judoka
 Anıl Abanoz (* 1987), türkischer Fußballspieler